Schip (bouwkunst), een deel van een kerkgebouw
 het middendeel van een zeilschip; zie Zeilschip